Cantagalo (Minas Gerais)
 Cantagalo (Parana)
 Cantagalo (Rio de Janeiro)
 Cantagalo (stacja metra)

Zobacz też